Sogod (Cebu), een gemeente in de Filipijnse provincie Cebu;
 Sogod (Southern Leyte), een gemeente in de Filipijnse provincie Southern Leyte.